Майдан, също мейдан или мидан (на български достига като мегдан), е многозначна дума.

 майда́н ( – maydān;  – meydan; ) – открита площ, площад
 майдан (само по Западните Балкани) – каменоломна (кариера за добив на камъни)
 Майдан – традиционен башкирски празник
 Майдан – наименование на Оранжевата революция в Украйна (2004)
 „Ал-Мейдан“ (The Square, „Площадът“) – египетско-американски документален филм на Джейхан Нуджейм, 2013 г.
 „Майдан“ – украински документален филм на Сергей Лозница, 2014 г.
 „Мейдан“ – радиостанция в Симферопол, Крим

Личности 
 Марк Майдан (1913-1945) – герой на Съветския съюз
 Радослав Майдан (р. 1972) – полски футболист, вратар
 Йоанна Майдан-Гаевска (1988) – полска шахматистка
 Карл Рьосел-Майдан (1921-2010) – австрийски антропософ и антифашист (2СВ)
 Хилде Рьосел-Майдан (1916-2000) – австрийска певица

Топоними 
 Майдан – град в Баткенска област, Киргизстан
 Майдан – населени места в Иран (12), Русия (7)
 Майдан – села в Афганистан (1), Беларус (1), Босна и Херцеговина (6), Полша (21), Румъния (1), Сърбия (2), Турция (2), Украйна (18), Хърватия (1)
 Майден – село в Община Кавадарци, Република Македония
 Ал-Мидан – квартал (и община) в Дамаск, Сирия
 „Майдан“ – голям парк в Калкута, Индия
 „Майдан“ – улица в град Владимир, Русия
 Майдан – 2 върха в Южна Полша

Производни 
 мегдан – площад (ост.), днес предимно селски площад
 Майданшахр – град в Афганистан, център на провинция Вардак
 Майданек – нацистки концлагер в Люблин, Полша
 Майдан Незалежности – площад в Киев
 „Майдан Незалежности“ – метростанция на площада в Киев
 Евромайдан – митинги на площада в Киев, после и в страната (2013-2014)
 Автомайдан – автоколони от Евромайдана
 Антимайдан – митинги срещу Евромайдана